Meritamon – żona Amenhotepa I
 Meritamon – żona Ramzesa II